Long Biên (chin. 龙编 / 龍編), übersetzt etwa verschlungene Drachen oder gekreuzte Drachen, steht für:

Long Biên (Präfektur), Hauptstadt der Präfektur (郡, jùn) Jiāozhǐ (vn Giao Chỉ) der historischen chinesischen Provinz Jiāozhōu (交州, vn Giao Châu) im heutigen Vietnam
Thành Long Biên, historische Zitadelle und Hauptstadt der Früheren Lý-Dynastie, möglicherweise in der Nähe der Stadt Bac Ninh
Long Biên (Bezirk), Stadtbezirk (Quận) der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi
Long Biên (Gemeinde), Gemeinde (Phường) des Stadtbezirkes Long Biên in Hanoi
Long-Biên-Brücke, Straßen- und Eisenbahnbrücke über den Roten Fluss in Hanoi
Long-Biên-Markt, Großmarkt in Hanoi
Bahnhof Long Biên, Bahnhof in Hanoi